Espín est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Alejandro Castro Espín (né en 1965), colonel et homme politique cubain ; 
 Juan Valera Espín (né en 1984), footballeur espagnol ;
 Vilma Espín (1930-2007), révolutionnaire et femme politique cubaine.

Toponymes 

 Espín, village de la province de Huesca, en Espagne.